Zakynthos (eiland); een Grieks eiland en departement
Zakynthos (stad); de hoofdstad van het gelijknamige Griekse eiland en departement